Harper County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Harper County (Kansas)
 Harper County (Oklahoma)